Ралли Швеции 1975 года (официально International KAK Swedish Rally 1975) - второй этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 13 по 15 февраля. Это 25-е Ралли Швеции в истории и второе в рамках чемпионата мира. Этап проходил на снежном покрытии.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1975 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1975 году